A Pobra de Trives, municipi de la província d'Ourense, a Galícia
 A Pobra do Brollón, municipi de la província de Lugo, a Galícia
 A Pobra do Caramiñal, municipi de la província de la Corunya, a Galícia
 A Pobra de San Xiao, capital del municipi de Láncara, a la província de Lugo
 A Pobra de Parga, llogaret del municipi de Guitiriz, a la província de la Corunya
 A Pobra, llogaret del municipi de Mesía, a la província de la Corunya